Miguel Ángel López peut désigner :
 Miguel Ángel López (1942-), footballeur et entraîneur argentin ;
 Miguel Ángel López Díaz (1958-), catcheur mexicain ;
 Miguel Ángel López (1988-), athlète espagnol ;
 Miguel Ángel López (1994-), cycliste colombien ;
 Miguel Ángel López, (1997-), volleyeur cubain.